Venezuela:
 Paria (poluotok)
 Paria (zaljev)

SAD:
 Paria (rijeka), pritoka Colorada

Indijanci:
 Paria (Aymara), Pleme Aymara Indijanaca iz Bolivije
 Paria (Karibi), Pleme Karib Indijanaca iz Venezuele